Лонгтаун има више значења:
 Лонгтаун (Оклахома)
 Лонгтаун (Мисури)